Inter af latin = "mellem", "blandt". Ordled (præfiks), der sættes foran en ordstamme for at udtrykke, at noget befinder sig midt imellem eller iblandt det, som hovedordet drejer sig om, som f.eks.:

 Interferens
 International
 Internodie
 Interpolation
 FC Internazionale Milano - fodboldklub i Milano, som i daglig tale betegnes Inter

Præfikser